Суперку́бок Эсто́нии по футбо́лу 2022 () — двадцать седьмой розыгрыш Суперкубка Эстонии, футбольного матча, в котором обычно встречаются чемпионы Эстонии и обладатели Кубка страны предыдущего сезона. Матч прошёл 25 февраля  2022 года в Таллине, в нём встретились таллинская «Левадия» (номинальный хозяин) — действующий чемпион и обладатель Кубка Эстонии и таллинская «Флора», ставшая серебряным призёром прошлого чемпионата. На момент начала матча «Флора» также являлась действующим обладателем Суперкубка, одержав победу в прошлом розыгрыше. Матч прошёл на стадионе «Спортланд Арена».

До этого сезона «Флора» принимала участие в 16 розыгрышах Суперкубка, из которых победила в 11-ти, в том числе в двух последних (2020, 2021). «Левадия» также принимала участие в 16 розыгрышах, из них побеждала в семи; в предыдущий раз клуб участвовал в Суперкубке в 2019 году, а последнюю победу одержал в 2018 году. Между собой ранее соперники встречались восемь раз — в пяти турнирах победу одержала «Флора» (2002, 2004, 2009, 2011, 2014), в трёх — «Левадия» (1999, 2010, 2018).

Основное время матча закончилось со счётом 0:0, дополнительное время согласно регламенту не проводилось. В серии пенальти победу одержала «Левадия» со счётом 4:2, решающий удар реализовал экс-игрок «Флоры» Закария Бегларишвили.

В рамках матча на поле и на трибунах была проведена акция против военных действий на Украине.

Подробности

Примечания

См. также 
 Суперкубок Эстонии по футболу
 Чемпионат Эстонии по футболу 2021

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ЭФС

Спорт в Эстонии в 2022 году
Суперкубок Эстонии по футболу
События 25 февраля
Февраль 2022 года
Спортивные соревнования в Таллине
Э
Матчи ФК «Левадия»
Матчи ФК «Флора»